Tetrardus steht für folgende Kirchentonarten:

 Tetrardus authenticus, siehe Mixolydischer Modus
 Tetrardus plagalis, siehe Hypomixolydischer Modus